Essai de structuration du contenu disciplinaire de la Botanique.

Note liminaire : La botanique peut être envisagée dans un sens large qui inclut la biologie végétale (aujourd'hui compartiment des « Sciences de la Vie ») ou dans un sens restrictif correspondant à celui en usage du  au  (Césalpin, Tournefort, Linné) qui s'applique uniquement à la description et à la classification des végétaux (cf. L. Plantefol, article Botanique, Encyclopædia Universalis 1975). La version initiale de cet essai de structuration du contenu disciplinaire de la Botanique a été proposé par René DELPECH lors du  de la Société botanique de France en 2004.

Botanique au sens restrictif 
1 - des disciplines à caractère général

 Morphologie végétale (incl.  teratologie végétale)
 Histologie végétale et anatomie végétale (y compris ultrastructures, phytodermologie)
 Systématique végétale (classique, cladistique, synthétique)
 Nomenclature

2 - des disciplines spécialisées

 Phytopathologie descriptive
 Anthracologie (y compris pédoanthracologie)
 Herbier et collections végétales
 Dendrologie 
 Xylologie (xylotomie)
 Carpologie
 Séminologie
 Palynologie et Sporologie
 Floristique
 Phytogéographie
 Phytosociologie (y compris phytosociologie expérimentale)
 Cartographie géobotanique
 Phénologie
 Ethnobotanique, Phytohistoire
 Dendrochronologie
 Paléobotanique

On peut aussi envisager l'étude des grands groupes végétaux :
 Phanérogamie
 Cryptogamie (Ptéridologie, Bryologie, Phycologie)

Enfin, on adopte parfois des limites géographiques à la botanique (Botanique tropicale par ex.)

Botanique au sens large 
(dont certains biologistes récusent aujourd'hui le rattachement à la botanique)

1 - disciplines à caractère général

 Morphogénèse, organogénèse, ontogénèse végétales
 Cytologie végétale
 Caryologie
 Physiologie végétale
 Énergétique végétale
 Phytochimie et histochimie végétale
 Phytogénétique (incl. Cytogénétique, Phylogénie, Phylogénomique)
 Biosystématique
 Taxinomie expérimentale, taxigénétique, taxinomie numérique
 Chimiotaxinomie végétale
 Écophysiologie végétale
 Biologie des populations végétales
 Autécologie végétale

2 - disciplines spécialisées

 Hydrobiologie végétale
 Physiopathologie végétale
 Cryobiologie végétale
 Biologie florale
 & Synécologie végétale
 & Phytoclimatologie
 & Phytoédaphologie
 & Biologie de la dissémination

& disciplines parfois regroupées sous le nom de phytogéographie

Selon le niveau d'organisation auquel elles s'appliquent, ces disciplines peuvent concerner principalement ou exclusivement :
 le niveau de l'individu organisme
 un niveau inférieur (organe, tissu, cellule, organite, génome, gène, molécule)
 un niveau supérieur (population, communauté, formation végétale)

Parallèlement aux niveaux d'organisation - et à ne pas confondre - interviennent (surtout pour les disciplines dites « de terrain ») les échelles de perception et d'étude, dans l'espace et dans le temps, des faits et phénomènes se rapportant au « tapis végétal » et à ses constituants :
 dans l'espace : échelles des peuplements, des formations, des paysages, des biomes ;
 dans le temps : échelles du nycthémère, saisonnière, annuelle, pluriannuelle, décennale, séculaire, millénaire, historique, géologique.

Domaines d'application de la botanique 

Ils sont nombreux et variés et font intervenir des disciplines diverses. La liste ci-après n'est pas limitative.

 Agriculture, arboriculture fruitière, viticulture (amélioration des plantes, contrôle des semences et plants, malherbologie, pomologie, ampélographie...)
 Horticulture (y compris arboriculture d'ornement, floriculture, gazons, jardins botaniques...)
 Sylviculture et Foresterie
 Paysagisme
 Aquaculture
 Apiculture (y compris mélissopalynologie)
 Pastoralisme (agrostologie, bromatologie, coprologie des herbivores)
 Pharmacie (pharmacognosie, toxicologie végétale, herboristerie)
 Industrie (industries agricoles et alimentaires, parfums et cosmétiques, teintures végétales)
 Répression des fraudes (produits végétaux)
 Bioindicateurs végétaux (des carences, déséquilibres ou pollutions de l'air, des eaux et des sols)
 Protection de la nature, conservation et restauration de la biodiversité ; Conservatoire botanique national en France...

Autres disciplines 

À côté de ces disciplines plus ou moins spécialisées, il convient aussi de faire une place à des préoccupations à caractère plus général, voire philosophique, telles que la terminologie, l'épistémologie, l'histoire de la botanique ainsi que les bases de données.

'Remarque finale : On peut donc dire que la botanique est devenue aujourd'hui une « science multidisciplinaire ». Bien entendu cette constatation ne s'oppose pas à l'existence, pour des finalités déterminées, de relations interdisciplinaires entre deux ou plusieurs « compartiments » de la botanique (par exemple : Morphologie et Systématique, Biosystématique et Phytosociologie...) ou entre une ou plusieurs disciplines botaniques et une ou plusieurs disciplines non botaniques (ex. Chorologie et Paléogéographie, Phytosociologie et Pédologie, Physiologie végétale et Biophysique, etc.)

Liens externes

 Tela Botanica